Села:
 Геройське — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Геройське — Херсонська область, Голопристанський район